Падога:

 Падога — река в Томской области.
 Падога — деревня в Ленинградской области.